

Полиновка — присілок, Михайловський район, Рязанська область
 Полиновка — присілок, Федоровський район, Башкортостан